Antonov heeft meerdere betekenissen:

 Antonov (vliegtuigen), een Oekraïense vliegtuigbouwer. 
 Antonov (transmissiesystemen), een bedrijf dat versnellingsbakken produceert.